Centrostephanus är ett släkte av sjöborrar. Centrostephanus ingår i familjen Diadematidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sjöborrar
Centrostephanus